Сади́ Карно́ () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Карно, Сади (1796—1832) — математик, физик, первооткрыватель законов термодинамики.
 Карно, Сади (1837—1894) — инженер и политик, президент Франции.